Highland Beach (Flórida)
Highland Beach (Maryland)

Ver também
 Highland

Desambiguações de topônimos